Erwin Hagedorn – assassino tedesco 
 Friedrich von Hagedorn – poeta tedesco
 Jim Hagedorn – politico statunitense